Le terme « Sextonik » peut avoir plusieurs significations :
 Sextonik est le cinquième extrait de l’album studio de Mylène Farmer, Point de suture ;
 Sextonik est une danse inspirée de la tecktonik, où la sensualité et la sexualité entre les danseurs est apparente.

en:Sextonik